S2 (Berlijn), een spoorlijn
 S2 (Georgië), een hoofdweg in Georgië
 S2 (Polen), een snelweg bij Warschau
 Sectie 2, een militaire sectie
 S2 (S-Bahn Rhein-Main)
 S2 (Neurenberg), een S-Bahn in Neurenberg
 S2 (ster)
 Samsung Galaxy S2, smartphone van Samsung